Диоген () — греческое имя. Переводится как «рожденный Зевсом».

 Диоген Синопский — греческий философ (ок. 412 до н. э. — 323 до н. э).
 Диоген Аполлонийский — греческий философ (499/98 до н. э. — 428/27 до н. э).
 Диоген Вавилонский, или Диоген из Селевкии (ок. 240 — ок. 150 до н. э.) — философ-стоик.
 Диоген из Селевкии — греческий философ-эпикуреец.
 Диоген из Тарса — греческий философ-эпикуреец.
 Диоген Лаэртский (предположительно конец II — начало III в. н. э.) — позднеантичный историк философии.
 Диоген — Византийский (Константинопольский) епископ с 114 по 129 гг.
 Диоген из Эноанды (1-я пол. II в. н. э.) — философ, являющийся автором настенной резной книги, написанной примерно во II в. и посвященной учению эпикурейской школы.
 Роман IV Диоген () — византийский император в 1067—1071 гг., сын Константина Диогена, погибшего при Романе Аргире.
 Диоген (карфагенский военачальник) — карфагенский военачальник II века до н. э.

 В литературе
 Диоген Тейфельсдрек, вымышленный философ, главный герой «Sartor Resartus’а» Томаса Карлейля.